El municipio de Stockbridge (en inglés: Stockbridge Township) es un municipio ubicado en el condado de Ingham en el estado estadounidense de Míchigan. En el año 2010 tenía una población de 3896 habitantes y una densidad poblacional de 41,88 personas por km².

Geografía 
El municipio de Stockbridge se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 93.03 km², de la cual 91,83 km² corresponden a tierra firme y (1,28 %) 1,19 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 3896 personas residiendo en el municipio de Stockbridge. La densidad de población era de 41,88 hab./km². De los 3896 habitantes, el municipio de Stockbridge estaba compuesto por el 96,53 % blancos, el 0,64 % eran afroamericanos, el 0,72 % eran amerindios, el 0,28 % eran asiáticos, el 0,26 % eran de otras razas y el 1,57 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 2,62 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Míchigan
Localidades del condado de Ingham